Satz von Solovay steht für folgende mathematischen Sätze:

 Satz von Solovay (Maßtheorie), Satz über die Messbarkeit von Mengen reeller Zahlen
 Satz von Solovay (Mengenlehre), Satz über stationäre Mengen
 Solovayscher Vollständigkeitssatz, Satz über Selbstreferenzialität